В списке российских футбольных стадионов представлены арены, расположенные на территории Российской Федерации, на которых проводились, проводятся или планируются к проведению матчи по футболу. Список включает в себя стадионы с вместимостью более 5000 зрителей.

Статья состоит из трёх основных разделов: первый включает в себя действующие арены, во втором перечислены строящиеся и запланированные к строительству стадионы, третий описывает арены, которые по каким-либо причинам закрыты, демонтированы или разрушены. Элементы каждого раздела отсортированы по вместимости.

Крупнейшим действующим футбольным стадионом России является реконструированная Большая спортивная арена Лужников, которая вмещает 81 000 зрителей, второй по размеру Газпром Арена, который может принять до 62 315 зрителей.

Условные обозначения 
 ЧМ — Чемпионат мира
 ЧЕ — Чемпионат Европы
 КК — Кубок конфедераций
 ЛЧ — Лига чемпионов УЕФА
 КУ — Кубок УЕФА
 СКУ - Суперкубок УЕФА
 КР — Кубок России
 ЧР — Чемпионат России
 СКР — Суперкубок России
 ФТ на ОИ — Футбольный турнир на Летних Олимпийских играх
 ФТ на УНИ — Футбол на Универсиаде
 КСССР — Кубок СССР по футболу
 ЗМ — «Золотой матч» (матч за звание чемпиона)

Действующие стадионы

От 50 001

От 40 001 до 50 000

От 30 001 до 40 000

От 20 001 до 30 000

От 15 001 до 20 000

От 10 001 до 15 000

От 5000 до 10 000

Стадионы в стадии строительства или реконструкции

Разрушенные и демонтированные стадионы

Разрушены

Уменьшена вместимость после реконструкции 
В данном разделе представлены известные арены, вместимость которых ранее превышала 5000 зрителей, но после реконструкции была существенно снижена.

В запустении 

Комментарии:

См. также 
 Список крытых ледовых арен России
 Список ледовых арен Континентальной хоккейной лиги
 Список крытых ледовых арен Москвы
 Список конькобежных катков России

Примечания 
Комментарии

Источники и использованная литература

Россия

Фут
Списки:Футбол в России